Elektricity est un festival de musique électronique ayant eu lieu chaque année pendant la dernière semaine de septembre à Reims jusqu'en 2015. Créé en 2003 par l'artiste Yuksek, sa programmation est axée sur la recherche et la valorisation des nouveaux talents de la scène française et internationale.

L'édition 2016 ayant été annulée , le festival revient en 2017 avec un nouveau nom : 'La Magnifique Society', et a désormais lieu au printemps dans le Parc de Champagne.

Le festival «La Magnifique Society » a été co-fondé par Césaré (Centre de Création des musiques contemporaines) et par la REMCA (Régie des Équipements Musiques et Cultures Actuelles) en 2017.

"La Magnifique Society" est une marque déposée auprès de l’Institut National de la propriété des marques industrielles.

Pour sa première édition en 2017, le festival a attiré  personnes sur trois jours.

La deuxième édition du festival a accueilli plus de  personnes.

Programmation des artistes

2006 
Au milieu d'artistes confirmés issus du label Ninja Tune (Amon Tobin, Coldcut, The Herbaliser, …), l'édition 2006 a affiché des artistes du label Ed Banger Records de Pedro Winter, notamment Justice et Uffie. S'y sont également rendus Adam Kesher, Erol Alkan, Yuksek, Magnétophone, Xiu Xiu ou encore Surkin, artistes ayant déjà rencontré de nombreux succès sur les scènes françaises et internationales.

Le festival a également accordé une part importante aux artistes hip-hop à tendance electro, avec la programmation de Airborn Audio, Buck 65, Cheapy Chips, Ghislain Poirier ou Omnikrom.

2007 
L'édition 2007 a laissé la place à Prefuse73, Orgasmic, Bitchee Bitchee Ya Ya Ya, Tez et Sylvie Cious. Dans un registre plus expérimental Murcof, , Terry Poison, Windmill, Andrew Sharpley & Noel Akchoté ont fait le déplacement; de même que Kasper T. Toeplitz, Vivien Trelcat et Sébastien Roux. Le festival a aussi mis en valeur le concept d'expositions électroniques, mêlant expérimentations sonores et lumineuses (Collectif MU, Test/Tone).

Le festival s'est achevé sur la prestation d'artistes ayant acquis une renommée sur MySpace : les australiens de Midnight Juggernauts, Fujiya & Miyagi, The Shoes, Carabine et les DJs blogueurs de Fluokids. La clôture a été marquée par les artistes de renommée internationale Yuksek & Brodinski ainsi que Justice, qui reviennent avec un nouveau live depuis la sortie de leur album Cross.

2008 
Air, Birdy Nam Nam, Tahiti 80, Jackson, Yuksek & Brodinski (DJ), Pivot, Minitel Rose, , Étienne Jaumet, Turzi, Bang Gang, Ensemble SIC, Alb, KERNEL (ensemble électronique, Toeplitz+Abecassis+Wendling), ARbogast…

2009 
Pierre Henry, Laurent Garnier, Yuksek, Pan Sonic, Brodinski, Edan, Matt Walsh, Jokers Of The Scene, Ensemble S.I.C, Erikm, Eric-Maria Couturier, Chris Garneau, Cascadeur, Cosmo Vitelli, Sébastien Roux, Château Marmont, Daedalus, Radioclit, Monsieur Monsieur, Paral-lel, The French, Sébastien Schuller, FM Einheit, Dirty Sound System

2010 
Etienne de Crécy, Erol Alkan, Chloé, Brodinski, Zombie Zombie, Ivan Smagghe, Bot'ox, The Shoes,
Girlfriend, Kasper T Toeplitz, Pentile and the Noise Consort, Future Islands, Tristesse Contemporaine, Arbogast, Invvvaders, Sati, Fantome Fesse, Luz, The Currators, The Wolf Under the Moon, Ring the Hell & run like hell

2011 
Yuksek, Metronomy, Brodinski, The Magician, Herman Düne, Nola Chérie, Mustang, Étienne Jaumet, Richard Pinhas, Immensity Of The Territory, Bruit Fantôme, Adventure In Front Of The TV Set, Franck Vigroux, Emmanuel Parenin

2014 

L'ouverture de l'évènement est marqué par le Sunday Market, marché aux jeunes créateurs dans les Halles du Boulingrin, Road Music for your drive from your drive de Peter Sinclair, Massages audio, Phonnoscopie de Thierry Madiot et Yanik Miossec, la sonorisation des Halles par Jason van Gulik dans sa Résonance architecturale. Une journée Moondog ouverte par une conférence de Amaury Cornut à la Médiathèque Jean Falala et suivie de Round the world of sound, Moondog madrigals au Palais du Tau par le collectif Muzzix et l' Ensemble Deadalus. Sur le parvis de la cathédrale, une scène en plein air accueille London Grammar, Christine and the Queens avec ALB.

2015 
Jeudi , 20h - 4h, La Cartonnerie : Tale Of Us, Boris Brejcha, Vessel, Chaos in the CBD, Paula Temple, Metz.

Vendredi , 20h30, La Comédie de Reims : Austra, Sufjan Stevens.

Vendredi , 19h - 1h, Parvis de la Cathédrale : Django Django, Club Cheval, Flavien Berger, The Notwist.

Vendredi , After Show #1, 1h - 4h, La Cartonnerie : Romare, Ninos du Brasil, NTO.

Samedi , 19h - 1h, Parvis de la Cathédrale : Siriusmodeselektor, The Shoes, Hudson Mohawke, DBFC.

Samedi , After Show #2, 1h - 4h, La Cartonnerie : Darius, Sophie, Guest.

2016 
L'édition 2016 d’Elektricity a été annulée en raison de l’emplacement un peu étroit du parvis de la cathédrale de Reims pour un festival et par la concurrence du Cabaret Vert.

2017 
Le festival revient en 2017 avec un nouveau nom « La Magnifique Society », et a désormais lieu au printemps dans le Parc de Champagne.

Vendredi  19 mai : AIR, Moderat, Agnes Obel, Talisco, Trentemøller, AllttA, Lorenzo, Bon Entendeur, Judy.

Samedi  20 mai : Vitalic, Black Bones, Parcels, Gregory Porter, TOMM¥ €A$H, Jacques, Show Me the Body, BCUC, Boys Noize, Bon Gamin Ent, Sleaford Mods, Requin Chagrin, Alex Cameron, Paradis, Thee Oh Sees, Group Doueh & Cheveu, Puzupuzu.

Dimanche 21 mai : Fishbach, Jamie Cullum, Papooz, Lescop, Thylacine, Little Simz, Møme, Her, Camille, THEY, Brothers, Grindi Manberg.

2018 
Vendredi  : Orelsan, Charlotte Gainsbourg, Cigarettes after sex, Selah Sue acoustique, Kelela, Motor city drum ensemble, Iamddb, Naya, House gospel choir, Starcrawler, Viagra boys, Créance de son, Wednesday Campanella, Casio turkish onsen, Dos monos, Gustine.

Samedi  : Jain, The Hives, Petit biscuit, Lomepal, Jessie Reyez, Sopico, Superorganism, Vladimir Cauchemar, Park hotel, Kiddy Smile live, Gus Dapperton, Faka, Dygl, Sons of Raphael, Underdog effet, Wednesday Campanella, Mabanua, Iri, Yahyel, Casio turkish onsen, Dos monos.

Dimanche  : Etienne Daho, Eddy de Pretto, Bicep live, Birkin Gainsbourg le symphonique, Barcella, Angèle, Moodoïd, Tschegue, Clara Luciani, Ian Caulfield, Mabanua, Iri, Yahyel.

2019 
Jeudi 13 juin : Christine and the Queens, Roméo Elvis, Jon Hopkins, Flavien Berger, Vladimir Cauchemar, Octavian, Scarlxrd, Rendez Vous, The Como Mamas, Dégage.

Vendredi 14 juin : Fat White Family, Franz Ferdinand, Die Antwoord, Columbine, Hamza, Channel Tres, Delgres, Laazy.

Samedi 15 : Kampire, Muzi, Muthoni Drummer Queen, Sho Madjozi, Wallows, Bagarre, POND, Caballero & JeanJass, SebastiAn, Parov Stelar, Nekfeu.

2020 
L'édition 2020 de La Magnifique Society a été annulée à cause de l'épidémie de Coronavirus.

2021 
Vendredi 25 juin : Pomme, Hervé, Yuksek, Folamour, Chilla, Lala &Ce, Leys, San-Nom

Samedi 26 juin : Philippe Katerine, Sébastien Tellier, 47Ter, Vladimir Cauchemar, Last Train, Serpent, Johan Papaconstantino, Soso Maness, Chester Remington

Dimanche 27 juin :Catherine Ringer chant les Rita Mitsouko, Seu Jorge & Rogé, Yseult, Gystere, Victor Solf, Tsew the Kid, Crystal Murray, Temple Kid

Lieux des lives et concerts 
Le festival Elektricity se déroulait sur environ sept jours sur plusieurs endroits de la ville de Reims : 
 La Cartonnerie : centre de musiques et cultures actuelles, il s'agit du principal lieu des concerts.
 Centre Culturel Saint Exupéry : centre culturel généraliste.
 Le Palais du Tau : musée.
 L'Appart Café : bar-café.
 Le Parvis de la Cathédrale Notre-Dame de Reims.

Notes et références

Liens externes 
 

Festival de musique électronique en France
Festival de musique dans le Grand Est
Reims
Festival dans la Marne